Die bedingte Freiheitsstrafe steht für
 Bedingte Strafnachsicht im österreichischen Strafrecht
 Bedingte Strafe (Schweiz) im schweizerischen Strafrecht